Jinnon
 Jinnon Azulaj
 Jinnon Magal